Il regno (El reino) – film del 2018 diretto da Rodrigo Sorogoyen
Il regno – film del 2020 diretto da Francesco Fanuele
Il Regno – rivista italiana fondata nel 1903
Il Regno – rivista italiana fondata nel 1956
The Kingdom - Il regno – serie televisiva di Lars von Trier del 1994